Budynek przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu – zabytkowa siedziba Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca” w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Rubinkowo, przy ulicy Niesiołowskiego 20.

Historia 
W budynku w latach 70. XX wieku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 10, a w latach 80. Państwowe Przedszkole nr 24. Na początku lat 90. władze Torunia ulokowały tu część oddziałów Szkoły Muzycznej, które istniały w tym miejscu do 2006 roku.  

Od 1 listopada 2007 roku obiekt jest siedzibą Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca”.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2192).

Architektura 
Budynek powstał w tzw. stylu dworkowym.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Wille w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków